Александр Михайлович Кабанов:
 Кабанов, Александр Михайлович (1891—1942) — советский певец.
 Кабанов, Александр Михайлович (род. 1968) — украинский русский поэт.